Non ho l'età – etichetta discografica
Non ho l'età – film TV del 2001
Non ho l'età – film documentario del 2017
Non ho l'età – programma televisivo italiano

 Non ho l'età (per amarti) – brano musicale presentato al Festival di Sanremo 1964 interpretato da Gigliola Cinquetti e Patricia Carli
 Non ho l'età (per amarti)/Sei un bravo ragazzo – singolo musicale di Gigliola Cinquetti del 1964
  Non ho l'età (per amarti)/Così felice – singolo musicale di Patricia Carli